

Astronomia 
 Hor – abbreviazione della costellazione dell'Orologio

Codici 
 HOR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Horta (Portogallo)
 hor – codice ISO 639-3 della lingua horo

Geografia
 Hor o Chor – fiume della Siberia orientale

Fumetto 
 Hor, il figlio di Yor – serie a fumetti argentina di Juan Zanotto e Ray Collins

Storia 
 Hor I – sovrano della XIII dinastia egizia.
 Hor II – sovrano della XIII dinastia egizia.
 Hor III – sovrano della XIV dinastia egizia.

Altro 
 Hor – gruppo del popolo tibetano, discendenti dei Mongoli